As línguas pidianas (pidjanas) ou línguas rio Branco são um grupo de línguas aruaques centrais.

Línguas 
As línguas pidianas segundo Sérgio Meira (2019):

† Mawayana
Wapixana
? Atorad (Atorai)

Classificação segundo Henri Ramirez (2020: 36):

† Mawayana
Subgrupo Wapixana
Wapixana, Atorai
† Parawana, † Aroaqui

(† = língua extinta)

Proto-Pidiana

Fonologia 
A fonologia do Proto-Pidiana:

Consoantes:
{| class="wikitable"
| *p || *t ||  ||  || *k || *ʔ
|-
| *ɓ || *ɗ || *ɗʲ ||  ||  || 
|-
|  ||  || *ʦ,*ʧ ||  ||  || 
|-
|  || *s ||  || *ʐ ||  || 
|-
|  || *ɾ ||  || *ɽ ||  || 
|-
| *m || *n || *ɲ ||  ||  || 
|-
| *w ||  || (*j) ||  ||  || 
|}

Vogais:
{| class="wikitable"
| *i || *ɨ || *u
|-
| *a ||  || 
|}

Pronomes 
Os prefixos pronominais:
{| class="wikitable"
! pronome !! Proto-Pidiana !! Mawayana !! Wapixana
|-
! 1S
| *nu- || n- || ũ-
|-
! 2S
| *pɨ- || ɨ- || pɨ-
|-
! 3S.MASC
| *(ɾ)ɨ- || ɾɨ- || ɨ-
|-
! 3S.FEM
| *(ɾ)u- || u- || u-
|-
! 3S.COREF
| *pa- || a- || pa-
|-
! 1P
| *wa- || wa- || wa-
|-
! 2P
| *ɨ- || ɨ- || pɨ-
|-
! 3P
| *nV- || na- || -ĩ
|}

Os sufixos pronominais:
{| class="wikitable"
! pronome !! Proto-Pidiana !! Mawayana !! Wapixana
|-
! 1S
| *-na || -na || -n, -na
|-
! 2S
| *-pV || -i || -p, -pa
|-
! 3S.MASC
| *-(ɽ)ɨ || -sɨ || -ʐɨ
|-
! 3S.FEM
| *-(ɽ)u ||  || -ʐu
|-
! 1P
| *-wi || -wi || 
|-
! 2P
| *-wiko || -wiko || 
|-
! 3P
| *-nu || -nu || -ʐɨ
|}

Vocabulário 
Algumas reconstruções lexicais do Proto-Pidiana segundo Meira (2019):

Ver também 
 Línguas aruaques centrales

Pidiana